Modibo est un prénom masculin malien porté notamment par :

 Modibo Diakité (1987- ), footballeur franco-malien ;
 Modibo Diarra (1952- ), astrophysicien et homme d'État malien ;
 Modibo Kadjoké (1962- ), homme politique malien ;
 plusieurs  ;
 Modibo Sounkalo Keita (1948- ), journaliste et écrivain malien ;
 Modibo Maïga (1987- ), footballeur malien ;
 Modibo Niakaté (1981- ), basketteur franco-malien ;
 Modibo Sagnan (1999- ), footballeur français ;
 Modibo Sidibé (1952- ), homme d'État malien.

Homonymie de prénom
Prénom masculin